plac Katedralny we Lwowie
 plac Katedralny w Łodzi
 plac Katedralny w Tarnowie
 plac Katedralny w Wilnie
 plac Katedralny we Wrocławiu

Katedralny